lewar hydrauliczny, lewarek (ang. siphon) – rurociąg lub rurka (wężyk) do przelewania cieczy z poziomu wyższego na niższy ponad przeszkodą (najwyższy punkt lewara znajduje się ponad zwierciadłem cieczy w zbiorniku górnym),
 lewar / lewarek – potoczna nazwa dźwignika
 lewarek zmiany biegów – właściwie dźwignia zmiany biegów
 Lewar – czasopismo, 1933–1936, organ KPP
 „Lewar” – pseudonim Jana Piotrowskiego (1907–1984), dowódcy 3. kompanii w VIII zgrupowaniu AK "Krybar"
 lewar – dźwignia finansowa, pojęcie z zakresu finansów przedsiębiorstw